|-
| (5001) EMP ||  || 19 сентября 1987 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5002) Марникс (Marnix) ||  || 20 сентября 1987 || Рожен || Эрик Эльст
|-
| (5003) Сильваноминуто (Silvanominuto) ||  || 15 марта 1988 || Ла-Силья || В. Феррери
|-
| (5004) Брух (Bruch) ||  || 8 сентября 1988 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (5005) Кеглер (Kegler) || 1988 UB || 16 октября 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5006) Теллер (Teller) ||  || 5 апреля 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5007) Keay ||  || 20 октября 1990 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (5008) Миядзавакэндзи (Miyazawakenji) || 1991 DV || 20 февраля 1991 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (5009) Сети (Sethos) || 2562 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5010) Аменемхет (Amenemhet) || 4594 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5011) Птах (Ptah) || 6743 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5012) Эвримедон (Eurymedon) || 9507 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5013) Сучжоусанжонг (Suzhousanzhong) ||  || 9 ноября 1964 || Нанкин || -
|-
| (5014) Горчаков (Gorchakov) || 1974 ST || 19 сентября 1974 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (5015) Литке (Litke) || 1975 VP || 1 ноября 1975 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (5016) Мигиренко (Migirenko) ||  || 2 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5017) Тендзи (Tenchi) ||  || 18 февраля 1977 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
| (5018) Тенму (Tenmu) ||  || 19 февраля 1977 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
| (5019) Эрфьорд (Erfjord) ||  || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (5020) Азимов (Asimov) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (5021) Крылания (Krylania) ||  || 13 ноября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (5022) Роккапалумба (Roccapalumba) ||  || 23 апреля 1984 || Ла-Силья || В. Феррери, В. Дзаппала
|-
| (5023) Агапенор (Agapenor) ||  || 11 октября 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (5024) Бекман (Bechmann) || 1985 VP || 14 ноября 1985 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
|  ||  || 5 октября 1986 || Пивниц || Милан Антал
|-
| (5026) Мартес (Martes) ||  || 22 августа 1987 || Клеть || А. Мркос
|-
| (5027) Андрогей (Androgeos) ||  || 21 января 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (5028) Галес (Halaesus) ||  || 23 января 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (5029) Иреланд (Ireland) ||  || 24 января 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (5030) Gyldenkerne ||  || 3 ноября 1988 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
| (5031) Свейцар (Svejcar) ||  || 16 марта 1990 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (5032) Конрадхирш (Conradhirsh) || 1990 OO || 18 июля 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5033) Мистраль (Mistral) || 1990 PF || 15 августа 1990 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
| (5034) Джохаррингтон (Joeharrington) ||  || 7 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (5035) Свифт (Swift) || 1991 UX || 18 октября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5036) Таттл (Tuttle) ||  || 31 октября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5037) Хабинг (Habing) || 6552 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5038) Овербек (Overbeek) || 1948 KF || 31 мая 1948 || Йоханнесбург || Эрнест Джонсон
|-
| (5039) Розенкафалир (Rosenkavalier) ||  || 11 апреля 1967 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (5040) Рабинович (Rabinowitz) || 1972 RF || 15 сентября 1972 || Паломар || Том Герельс
|-
| (5041) Теот (Theotes) ||  || 19 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5042) Colpa || 1974 ME || 20 июня 1974 || Сан-Хуан || -
|-
| (5043) Задорнов (Zadornov) ||  || 19 сентября 1974 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (5044) Шестака (Shestaka) ||  || 18 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5045) Hoyin ||  || 29 октября 1978 || Нанкин || -
|-
| (5046) Carletonmoore || 1981 DQ || 28 февраля 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (5047) Занда (Zanda) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (5048) Мориарти (Moriarty) || 1981 GC || 1 апреля 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5049) Шерлок (Sherlock) ||  || 2 ноября 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5050) Докторватсон (Doctorwatson) ||  || 14 сентября 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5051) Ральф (Ralph) || 1984 SM || 24 сентября 1984 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
| (5052) Nancyruth ||  || 23 октября 1984 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (5053) Хладни (Chladni) ||  || 22 марта 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5054) Keil ||  || 12 января 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5055) Опекушин (Opekushin) ||  || 13 августа 1986 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (5056) Rahua ||  || 9 сентября 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5057) Weeks ||  || 22 февраля 1987 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5058) Таррега (Tarrega) || 1987 OM || 28 июля 1987 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (5059) Saroma || 1988 AF || 11 января 1988 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (5060) Ёнэта (Yoneta) ||  || 24 января 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5061) McIntosh || 1988 DJ || 22 февраля 1988 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (5062) Гленнмиллер (Glennmiller) || 1989 CZ || 6 февраля 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5063) Монтеверди (Monteverdi) ||  || 2 февраля 1989 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (5064) Tanchozuru || 1990 FS || 16 марта 1990 || Кусиро || М. Мацуяма, К. Ватанабэ
|-
| (5065) Джонстон (Johnstone) ||  || 24 марта 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5066) Гаррэдд (Garradd) || 1990 MA || 22 июня 1990 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (5067) Оксидентал (Occidental) || 1990 OX || 19 июля 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5068) Cragg || 1990 TC || 9 октября 1990 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (5069) Tokeidai || 1991 QB || 16 августа 1991 || JCPM Sapporo || К. Ватанабэ
|-
| (5070) Arai || 1991 XT || 9 декабря 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5071) Шумейкер (Schoenmaker) || 3099 T-2 || 30 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5072) Хиоки (Hioki) ||  || 9 октября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
| (5073) Junttura || 1943 EN || 3 марта 1943 || Турку || И. Вяйсяля
|-
| (5074) Goetzoertel ||  || 24 августа 1949 || Бруклин || IAP
|-
| (5075) Горячев (Goryachev) ||  || 13 октября 1969 || Крым || B. A. Burnasheva
|-
| (5076) Лебедев-Кумач (Lebedev-Kumach) ||  || 16 сентября 1973 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (5077) Фавалоро (Favaloro) || 1974 MG || 17 июня 1974 || Сан-Хуан || -
|-
| (5078) Соловьёв-Седой (Solovjev-Sedoj) || 1974 SW || 19 сентября 1974 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (5079) Брубек (Brubeck) || 1975 DB || 16 февраля 1975 || Сан-Хуан || -
|-
| (5080) Oja || 1976 EB || 2 марта 1976 || Квистаберг || К.-И. Лагерквист
|-
| (5081) Sanguin ||  || 18 ноября 1976 || Сан-Хуан || -
|-
| (5082) Нихонсёки (Nihonsyoki) ||  || 18 февраля 1977 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
| (5083) Иринара (Irinara) || 1977 EV || 13 марта 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5084) Гнедин (Gnedin) ||  || 26 марта 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5085) Гиппокрена (Hippocrene) || 1977 NN || 14 июля 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5086) Дёмин (Demin) ||  || 5 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5087) Емельянов (Emelʹyanov) ||  || 12 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5088) Tancredi ||  || 22 августа 1979 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
| (5089) Надгерна (Nadherna) || 1979 SN || 25 сентября 1979 || Клеть || А. Мркос
|-
| (5090) Wyeth || 1980 CG || 9 февраля 1980 || Гарвард || -
|-
| (5091) Исаковский (Isakovskij) ||  || 25 сентября 1981 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (5092) Манара (Manara) || 1982 FJ || 21 марта 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5093) Свирелия (Svirelia) ||  || 14 октября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (5094) Серёжа (Seryozha) ||  || 20 октября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (5095) Escalante || 1983 NL || 10 июля 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5096) Лузин (Luzin) ||  || 5 сентября 1983 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (5097) Axford ||  || 12 октября 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5098) Томсоломон (Tomsolomon) ||  || 14 февраля 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5099) Иэнбэнкс (Iainbanks) ||  || 16 февраля 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5100) Pasachoff || 1985 GW || 15 апреля 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|}